Сладкоежка:
 «Сладкоежка» — название торта.
 Сладкоежка — роман Терри Саузерна.
 Сладкоежка — фильм режиссёра Кристиана Маркана 1968 года по одноимённому роману Терри Саузерна.

См. также 
 Sweet Tooth — серия комиксов в переводе на русский «Сладкоежка».